Nathanail steht für:

 Nathanail von Ohrid, orthodoxer Geistlicher
 Nathanail von Newrokop (1952–2013), bulgarischer orthodoxer Geistlicher